Savignolans – abitanti di Cheseaux-sur-Lausanne
Savignolans – abitanti di Savigny (Svizzera)